Chiesa di San Basso (Capodistria)
 Chiesa di San Basso (Venezia)